Le bombardement de Rabaul, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, peut désigner :
 le bombardement de Rabaul (1942) ;
 le bombardement de Rabaul (1943).